Concilio di Roma – tenutosi nel 378
 Concilio di Roma – tenutosi nel 382, sotto la presidenza di Papa Damaso I
 Concilio di Roma – tenutosi nel 433 sotto la presidenza di papa Sisto III
 Concilio di Roma – tenutosi nel 465 sotto la presidenza di papa Ilario
 Concilio di Roma – tenutosi nel 499 sotto la presidenza di papa Simmaco
 Concilio di Roma – tenutosi nel 595 sotto la presidenza di Gregorio Magno
 Concilio di Roma – tenutosi nel 680 sotto la presidenza di papa Agatone
 Concilio di Roma – tenutosi nel 721 sotto la presidenza di papa Gregorio II
 Concilio di Roma – tenutosi nel 745
 Concilio di Roma – tenutosi nell'876

Pagine correlate 
Concilio Lateranense